Bundestagswahlkreis 259 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Stuttgart II (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Stuttgart I (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Köpenick – Treptow (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Friedrichshain – Treptow – Lichtenberg I (1990)